Bahadır I Giray (1602-1641), kan de Crimea (1637-1641)
 Bahadır II Giray (1722 — 1791), kan de Crimea (1782) que va dominar unes setmanes el país